1287 Лорсія (1287 Lorcia) — астероїд головного поясу.
 Лорсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.
 Лорсія Купер (Lorcia Cooper) - акторка, Південна Африка.